Канта
 Канта, Бертран (род. 1964) — убийца, музыкант, поэт, лидер и вокалист французской рок-группы Noir Désir.
 Канта (Бразилия) — муниципалитет, штат Рорайма Бразилии.